Kathrin – variante inglese del nome proprio di persona Caterina
Kathryn – centro abitato del Dakota del Nord (Stati Uniti d'America)
2612 Kathryn – asteroide della fascia principale